Kirow heißen die Orte

 Kirow, eine Stadt in Russland in der Oblast Kirow
 Oblast Kirow, das russische Gebiet Kirow
 Kirow (Kaluga), eine Stadt in Russland in der Oblast Kaluga

Kirow bezeichnet
 Techne Kirow GmbH, vormals VEB Schwermaschinenbau S. M. Kirow, ein Leipziger Maschinenbauunternehmen
 Kirowwerk, ein Sankt Petersburger Schwermaschinenwerk
 Kirow-Ballett, eine russische Ballettkompanie
 Kirow-Klasse, eine sowjetische bzw. russische Schiffsklasse
 Kirow (Schiff, 1936), Schwerer Kreuzer der sowjetischen Marine und Typschiff der Kirow-Klasse
 Kirow, der Namenszusatz der Ersten Moskauer Uhrenfabrik

Kirow oder Kirov ist der Familienname folgender Personen:
 Aleksandar Kirow (* 1990), bulgarischer Fußballspieler
 Alexander Kirow (* 1984), kasachischer Fußballspieler
 Anatoli Nikolajewitsch Kirow (* 1936), sowjetischer Ringer
 Atanas Kirow (1946–2017), bulgarischer Gewichtheber
 Bisser Kirow (1942–2016), bulgarischer Schlagersänger
 Nikola Kirov-Majski (1880–1962), makedonisch-bulgarischer Lehrer, Revolutionär und Schriftsteller
 Nino Kirow (1945–2008), bulgarischer Schachgroßmeister
 Petar Kirow (* 1942), bulgarischer Ringer
 Sergei Mironowitsch Kirow (1886–1934), sowjetischer Politiker (Leningrader Parteisekretär)

Siehe auch:
 Kirowe